Dzierzgówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Dzierzgówek, village de la voïvodie de Łódź
 Dzierzgówek, village de la voïvodie de Mazovie